Der Chicago Challenger 2021 war ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 16. bis 22. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Chicago Challenger 2021 fand am 16. August 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Chicago